

Cinema e televisione 
 When We Were Young – cortometraggio muto del 1912
 When We Were Young – cortometraggio muto del 1914 diretto da Marshall Farnum
 When We Were Young – film per la televisione del 1989 diretto da Daryl Duke

Musica 
 When We Were Young – singolo dei Bucks Fizz del 1983
 When We Were Young – album di Eddie Hardin del 1997
 When We Were Young – album dei Dusted del 2000
 When We Were Young – singolo degli Human Nature del 2001
 When We Were Young – album di Akira the Don del 2006
 When We Were Young – singolo di Dolores O'Riordan del 2007
 When We Were Young – singolo degli Sneaky Sound System del 2008
 When We Were Young – singolo dei Take That del 2011
 When We Were Young – singolo di Adele del 2016
 When We Were Young – singolo degli Architects del 2022
 When We Were Young: Live in London – album dei Roxy Music del 1972